Sint-Jeroenskerk (Noordwijk)
 Oude Jeroenskerk (Noordwijk)

Jeroen